Лаура Поус Тио (; родилась 1 октября 1984 года в Гранольерсе, Испания) — испанская теннисистка; победительница 29 турниров ITF (20 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Лаура — одна из двух детей Хосепа и Элизабет Поус-Тио; её брата зовут Эдуард.

Испанка пришла в теннис в девять лет при содействии матери. Любимое покрытие — грунт, лучший удар — форхенд.

29 января 2008 года Поус-Тио была дисквалифицирована на 24 месяца, после того как её допинг-тест дал положительный результат на гидрохлоротиазид и амилорид (дисквалификация была наложена задним числом — с 19 июня 2007 года).

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (31)

Победы (20) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (11)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (14)

Победы (9)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Испании
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил